

Biografia 
Nata a Milano nel 1976, si diploma al liceo linguistico nel 1995 e si laurea nel 2002 all'Università degli Studi di Milano in Lettere moderne, con indirizzo in Storia del Teatro e dello Spettacolo. Nel 2007 diventa giornalista professionista. Ha un figlio di nome Mattia, avuto nel 2013, assieme al collega Carlo Di Giusto.

Gli esordi e la carriera giornalistica nel settore automotive 
Dopo un'esperienza al M.A.S (Music Arts & Show) di Milano, occupandosi dell'organizzazione di eventi, intraprende la carriera giornalistica nel 2003, occupandosi prevalentemente di motori per le trasmissioni televisive Manuel (7 Gold), Italia Motori (Canale Italia) e Motown (Odeon TV). Dal 2003 al 2006 collabora con la redazione del programma Cani, Gatti & altri amici su Rai 2.

Nel 2007 approda alla rete ClassTV, dove lavora nella redazione del programma Class Life, settimanale dedicato al lusso. Dal 2007 al 2013 diventa volto della web TV del magazine Quattroruote e conduttrice del programma Quattroruote TV, in onda sulla rete televisiva russa NTV. Nel 2010 collabora con il Corriere della Sera nella redazione di Corriere Motori.

Da maggio 2014 a febbraio 2018 è conduttrice e autrice di Auto 3.0, programma economico dedicato al mondo dei motori, e di TG Auto, in onda su Reteconomy.

Da settembre 2015 collabora con La Repubblica, mentre da ottobre 2018 fino a dicembre 2019 è responsabile del programma Pop Car, in onda sul canale Pop Economy edito dal gruppo Alma Media. Inoltre, dal giugno 2019 conduce e cura, su Sky Sport Arena, la rubrica di auto Sail and Drive prodotta da https://boatshow.tv/

Nel gennaio 2020, insieme a Cristina Altieri fonda il media brand Mamme in Auto, distribuito anche all'interno del sito alfemminile, mentre da gennaio 2021 inizia a collaborare con le testate del gruppo Mondadori occupandosi sempre di contenuti multimediali dedicati al settore automotive.

Dalla primavera 2022 è una dei nuovi talent del programma Drive Up in onda su Italia 1

Carriera giornalistica nella ginnastica 
Appassionata di ginnastica ritmica, prima di diventare giornalista è stata atleta, tecnico e giudice regionale della Lombardia. Dal 2004 collabora con la Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di giornalista per la rivista federale Il Ginnasta, nonché inviata in occasione degli eventi ufficiali. Nel 2008 fonda il sito GinnasticaRitmicaItaliana.it, dedicato agli eventi di ginnastica ritmica in Italia.

Dal 2009 commenta per Eurosport eventi e competizioni di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pattinaggio artistico, cheerleading, CrossFit e danza sportiva. Nello stesso anno inizia a collaborare come inviata per La Gazzetta dello Sport, occupandosi prevalentemente di ginnastica ritmica. Nel 2012, in occasione dei Giochi Olimpici di Londra, assieme a Michele Gallerani e il nuotatore Alessio Boggiatto è commentatrice televisiva per Sky della cerimonia d'apertura e degli eventi delle discipline della ginnastica per il canale Sky 3D.

Nel novembre 2016, in occasione della Grand Prix Yomo Cup di ginnastica, è commentatrice per la parte tecnica su Rai Sport.

Da agosto 2017 si occupa della telecronaca delle competizioni di ginnastica ritmica sulla piattaforma streaming Volare.tv della Federginnastica e nell'aprile 2019 commenta la tappa di Coppa del Mondo 2019 di Pesaro. Da ottobre 2020 commenta per Discovery Italia il Campionato di Serie A1 e A2 di ginnastica ritmica.

Dal 2021 cura la telecronaca giornalistica di tutte le competizioni di ginnastica ritmica trasmesse dall'emittente televisiva LA7

Opere

Note

Collegamenti esterni 
 Profilo di Ilaria Brugnotti, da Telegiornaliste.com
 Test drive video La Repubblica - canale motori
 I video di Drive Up - Italia 1
 Mamme in Auto
 Sail&Drive - The Boat Show Sky Arena canale 204
 Ginnastica Ritmica Italiana
 Autori Baldini & Castoldi